Горя́чева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 
 Горячева, Асия Мансуровна (Османова; род. 1983) — российская биатлонистка.
 Горячева, Валентина Ивановна (Гагарина; 1935—2020) — вдова космонавта Юрия Гагарина.
 Горячева, Зинаида Георгиевна (Нестерова; 1940—2014) — советская и российская актриса.
 Горячева, Ирина Георгиевна (род. 1947) — академик РАН.
 Горячева, Ксения Александровна (род. 1996) — депутат Государственной думы VII созыва партии «Новые Люди».
 Горячева, Лидия Игоревна (род. 1982) — российская пловчиха в ластах.
 Горячева, Раиса Вениаминовна (род. 1951) — депутат Государственной думы V созыва партии КПРФ.
 Горячева, Светлана Петровна (род. 1947) — депутат Государственной думы II, III, IV, V и VI созыва партии «Справедливая Россия».
 Горячева, Татьяна Вадимовна (род. 1954) — советский и российский искусствовед, историк искусства.